Большой меридиан восточной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 115 градусов к востоку, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Азию, Австралазию, Индийский океан, Антарктический океан к Южному полюсу и образующая ортодромию со 65-м меридианом западной долготы.

Согласно Договору Раротонга территория между 115-м меридианом восточной долготы, Австралией и 60-я параллель южной широты представляет собой западную часть безъядерной зоны.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 115-й меридиан восточной долготы проходит через:

См. также 

Долгота